Orlanda ist der Künstlername von

 Martha Orlanda (1886–1970), deutsche Schauspielerin und Drehbuchautorin der Stummfilmära

Orlanda steht für

 Orlanda Frauenverlag, ein 1974 gegründeter Berliner Buchverlag, der bis 2017 bestand.
 Orlanda Verlag, ein 2017 gegründeter Buchverlag in Berlin und Hamburg.

Siehe auch

 Orlando